Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 
рржд

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
 
По данным переписей, население области представлено в основном следующими национальностями:

 показаны народы c численностью более 100 человек по переписи 2010 года

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Новгородская область